Марья́новка () — село,
Марьяновский сельский совет,
Пятихатский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224583701. Население по переписи 2001 года составляло 1016 человек.

Является административным центром Марьяновского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Волочаевка.

Географическое положение 
Село Марьяновка находится на берегу реки Жёлтая (в основном на левом берегу),
выше по течению примыкает город Жёлтые Воды,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Анновка (Петровский район).
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 Конец XVIII века — начало XIX века — дата основания.

Экономика 
 Свинотоварная ферма «Днипро-Гибрид».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Дом культуры.
 Публичная сельская библиотека — филиал № 18 Пятихатской ЦБС

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Экология 
 Отстойники гидрометаллургического завода (урановые).

Примечания